Savignano Irpino (anticamente Savignano di Puglia) – comune italiano in provincia di Avellino
Savignano sul Panaro  – comune italiano in provincia di Modena
Savignano sul Rubicone  – comune italiano in provincia di Forlì-Cesena
Savignano di Pomarolo  – frazione italiana del comune di Pomarolo in provincia di Trento
Savignano di Prato  – frazione italiana del comune di Vaiano in provincia di Prato
Savignano – frazione italiana del comune di Grizzana Morandi nella città metropolitana di Bologna